Johannes Schädler ist der Name folgender Personen:
* Johannes Schädler (Pädagoge) (* 1956), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer, Staatssekretär in Hessen
 Johannes Schädler (Orgelbauer) (* 1962), deutscher Orgelbauer, Musiklehrer, Komponist und Arrangeur

Siehe auch
 Johann Schaedler